Фаэто́н () — многозначный термин:

Мифология 
 Фаэтон — в древнегреческой мифологии сын Гелиоса.

Астрономия 
 Фаэтон — гипотетически существовавшая в прошлом планета между Марсом и Юпитером, распавшаяся на пояс астероидов.
 (3200) Фаэтон — астероид в Солнечной системе.
 Фаэтон — гипотетическое созвездие южной приполярной области неба, предлагавшееся в Возрождение.
 Фаэтон (Φαέθων) — древнегреческое название Юпитера.

Прочее 
 Фаэтон — опера Жана-Батиста Люлли.
 Фаэтон — тип автомобильного кузова, первоначально конная коляска с открывающимся верхом.
 Музей техники Фаэтон — музей в Запорожье.
 Фаэтоны () — семейство из отряда веслоногих птиц.
 «Рекорд-Фаэтон» — футбольный клуб из города Александров.
 Volkswagen Phaeton — автомобиль, выпускавшийся с 2002 по 2016 год.